El Campeonato Provincial de la Segunda Categoría de Manabí es un torneo oficial de fútbol de ascenso en la provincia de Manabí. Es organizado anualmente por la Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí (AFNAM). Los tres mejores clubes (campeón, subcampeón y tercer lugar) clasifican al torneo de Ascenso Nacional por el ascenso a la Serie B, además el campeón provincial clasificará a la primera fase de la Copa Ecuador.

Sistema de campeonato actual 
Actualmente, el torneo provincial manabita comprende a 23 clubes que disputarán dos cupos para las zonales de ascenso. El torneo se compone de tres etapas. La primera etapa consistirá en 6 grupos, 5 de 4 equipos y uno de 3 equipos cada uno, de los cuales se jugarán en partidos de ida y vuelta. Al finalizar la primera etapa, los equipos que hayan terminado en primer y segundo lugar de cada grupo clasificará a la segunda etapa, ya en la tercera se jugara de la misma manera que en la segunda sino que se clasificaran 3 equipos de manera directa mientras que el 4° saldrá del mejor equipo eliminado, en el cuadro final se jugarán de manera de semifinales en encuentros de ida y vuelta cuyos ganadores clasificaran al zonal y definiran el título en un solo encuentro.

Palmarés

Campeonatos

Véase también 
 Asociación de Fútbol No Amateur de Manabí
 Serie A de Ecuador
 Serie B de Ecuador
 Segunda Categoría de Ecuador
 Copa Ecuador
 Campeonato Profesional de Manabí

Referencias

Enlaces externos 
 RSSSF Campeonatos Provinciales Ecuador